Nopalera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Nopalera, Yautepec, ort, 
 Nopalera, Guanajuato, ort, Comonfort, 
 Nopalera, Oaxaca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar